De Uruguaysuchidae zijn een familie van uitgestorven notosuchide Crocodyliformes die leefden tijdens het Krijt in Zuid-Amerika en Afrika van het Laat-Aptien tot het Maastrichtien (ongeveer tussen 123 en 66  miljoen jaar geleden). Ze omvat de geslachten Araripesuchus en Uruguaysuchus.

Beschrijving 
Het waren landdieren van gemiddelde grootte, met een lengte van zeventig tot honderdtachtig centimeter.

Lijst van geslachten en soorten 

 † Uruguaysuchus, het typegeslacht.
 † Uruguaysuchus aznarezi Rusconi, 1933, ontdekt in het Boven-Krijt van Uruguay.

 Araripesuchus
 † Araripesuchus gomesii Price, 1959. Het is de typesoort, hij leefde in Brazilië op een niveau daterend uit het einde van het Vroeg-Krijt (Vroeg-Albien)
 ^ Araripesuchus wegeneri Buffetaut, 1981. Ontdekt in het Albien van Niger
 ^ Araripesuchus patagonicus Ortega et al., 2000. Ontdekt in Argentinië, komt uit het Albien of Cenomanien
 ^ Araripesuchus buitreraensis Pol & Apesteguia, 2005. Ontdekt in Argentinië in sedimenten uit het Cenomanien of Turonien
 ^ Araripesuchus tsangatsangana Turner, 2006. Soorten ontdekt in Madagaskar op een niveau dat dateert uit het Maastrichtien tot het einde van het Laat-Krijt
 ^ Araripesuchus rattoides Sereno & Larsson, 2009. Het komt uit het Cenomanien van Marokko

 Anatosuchus
 Anatosuchus minor gedateerd op Laat-Aptien tot Vroeg-Albien van Niger

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Soto et al. (2011):

Uitgestorven Crocodylomorpha